Károlyi:
 Béla Károlyi
 Gyula Károlyi
 Mihály Károlyi